Біле Братство — світлої духовності, на противагу «чорному братству».

 Біле Братство (1211) () — в Тулузі при єпископі Фолькеті (XIII століття).

 Велике Біле Братство — в езотеризмі і окультизмі синонім членів церковної ієрархії, правителів земної цивілізації з вищих духовних рівнів; в працях Блаватської званих «Великою білою ложею»
 Всесвітнє Біле Братство — синкретичне окультно-релігійне вчення Петара Динова

 Біле братство — Велике Біле Братство ЮСМАЛОС

Посилання 
 Біле Братство // Українська Релігієзнавча Енциклопедія